Landtagswahlkreis 75 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Bramsche (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Delmenhorst (2003)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Nord (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Ammerland (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Essen I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Duisburg IV (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Oberhausen II (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Oberhausen-Nord (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Zwickau II (1990)